Loupiac kan syfta på:
 Loupiac, Gironde
 Loupiac, Lot
 Loupiac, Tarn